Потамос — греческий топоним. Может означать:

 Аспрос-Потамос — село в сообществе Пефки в общине Иерапетра на Крите.
  — дем Древних Афин в филе Леонтида.
 Потамос (Аморгос) — село на Аморгосе.
  — село на Андикитире.
  — село на Керкире.
  — село на Китире.
  — село на Китире.

См. также 
 Река